Kyllaros (, latinisiert Cyllarus) steht für: 

griechische Mythologie:
 Kyllaros (Kentaur), wird auf der Hochzeit des Peirithoos getötet
 Kyllaros (Pferd), das Pferd des Kastor
 Kyllaros (Sohn des Brongos), Anführer des indischen Volkes Sibae

Astronomie:
 (52975) Cyllarus, ein Zentaur, nach Kyllaros dem Kentauren benannt